Svenska mästerskapet i ishockey för damer 1992 var det femte svenska mästerskapet i ishockey för damer. Till turneringen kom 15 lag som möttes möttes i fyra poolspel varifrån vinnarna gick till semifinal. I finalen möttes Nacka HK och FoC Farsta. Nacka vann med 3–1 och blev svenska mästare för femte gången.

Poolspel
Pool A
Spelades i Hedemora den 29 februari.

Pool B
Spelades i Vilhelmina 29 februari – 1 mars.

Pool C
Spelades i Nacka 29 februari – 1 mars.

Pool D
Spelades i Veddige 18 och 29 februari samt 1 mars.

Slutspel
Slutspelet hälls i Västerhaninge 7 och 8 mars.

Se även
 Division I i ishockey för damer 1991/1992

Källor

Sport i Sverige 1992
Ishockeysäsongen 1991/1992
Svenska mästerskapet i ishockey för damer